La serie di videogiochi Grand Theft Auto, sviluppata da Rockstar North e distribuita da Rockstar Games, è caratterizzata da un doppiaggio in lingua inglese con la presenza di sottotitoli nelle versioni localizzate. Numerosi celebrità, tra cui cantanti, attori e modelle, hanno prestato la loro voce nella realizzazione dei vari videogiochi della serie: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Grand Theft Auto: Vice City Stories e Grand Theft Auto IV.

Nei primi capitoli della saga, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto II e le relative espansioni, nel manuale di istruzioni del videogioco non sono accreditate le voci degli attori. Il primo videogioco ad attribuire i relativi crediti agli artisti fu Grand Theft Auto III, che poté contare di un cast composto da diverse personalità note tra cui gli attori Frank Vincent, Michael Madsen e Kyle MacLachlan, i cui personaggi interpretati ricoprono ruoli di rilievo all'interno della trama. Nel titolo successivo, Grand Theft Auto: Vice City, la voce del protagonista Tommy Vercetti, è affidata a Ray Liotta. In Grand Theft Auto: San Andreas sono presenti le voci di Samuel L. Jackson, Peter Fonda e James Woods. Il motivo per cui da questo titolo le celebrità sono state rimosse dai ruoli principali e utilizzate solamente per personaggi secondari, è espressa in un'intervista a Sam Houser, presidente della Rockstar Games e produttore esecutivo di Grand Theft Auto: Vice City, parlando di Liotta:

Nonostante la riduzione del numero di celebrità come protagonisti, sono tuttavia presenti nei panni dei disc jockey nelle stazioni radio del gioco o in alcuni casi interpretando sé stessi come nel caso di Phil Collins, Ricky Gervais e Katt Williams.

Voci

Elenco in ordine alfabetico 
Nell'elenco sono escluse le voci dei pedoni, degli ospiti dei programmi radio, dei membri delle gang o delle interruzioni pubblicitarie.

Legenda

Note

Bibliografia

Liste di Grand Theft Auto
Doppiaggio di videogiochi